WDQ ist Abkürzung:
 Work Design Questionnaire, psychologisches Verfahren zur Analyse von Arbeitstätigkeiten
 WDQ, IATA-Code: Booneville/Baldwyn Airport, Mississippi, USA

Abkürzung